Oficiul pentru Educația Tineretului Român a fost o instituție a statului român. A fost înființată în 1934 la propunerea generalului Ion Manolescu.

În cadrul acestui oficiu activau Straja Țării și Cercetășia.

La 24 ianuarie 1937 Oficiul pentru Educația Tineretului Român se desființează.